Саураштра — многозначный термин:

 Саураштра — регион в Западной Индии, в штате Гуджарат.
 Саураштра — штат Индии, существовавший в 1948—1956 годах.
 Саураштра — индоарийский язык, распространённый на юге Индии.
 Саураштра — письменность (абугида), используемая в одноимённом языке.